Канитель (,  от  — труба;  <  <  — «тростина», «камыш»).

 Канитель — тонкая металлическая нить, используемая для вышивания или для украшения.
 Канитель — проволочная обмотка сердечника струн на музыкальных инструментах.
 Канитель — хаотично перепутанная проволочная набивка, используемая, например, в сапунах, в крышках горловин двигателей внутреннего сгорания и прочем с целью предотвращения выброса капель жидкости (масла) при обеспечении сообщения внутреннего объёма с наружной атмосферой.
 В переносном смысле — затяжное (иногда бессмысленное) занятие, связанное с длительными задержками и хлопотами.
 «Канитель» — рассказ Антона Чехова.